El término Jump (del inglés: Salto) puede referirse a:

 Jump belga, estilo de música electrónica;
 Jump blues, género musical;
 «Jump», canción de la cantante estadounidense Madonna;
 «Jump», canción de la cantante barbadense Rihanna;
 «Jump», canción de la banda japonesa Every Little Thing;
 «Jump», canción del dúo electrónico Bodyrox;
 "Jump", canción de Two Steps from Hell;
 «Jump In», canción de 2006 incluida en la banda sonora That's So Raven Too! del programa That's So Raven;
 «Jump», canción del grupo Van Halen;
 «Jump», canción del dúo de hip hop Kris Kross;
«Jump», canción del rapero estadounidense JPRO
 Jump In!, película original de Disney Channel del 2007, protagonizada por Corbin Bleu;
 Jump!, Cantante venezolano, exintegrante del grupo de merengue hip hop " Hijos de la Calle";
 Jump, sello editorial de manga de Shūeisha.